Stefani puede referirse a:

 Bartolomeo Stefani (siglo XVII), cocinero italiano autor del libro de cocina L'arte di ben cucinare ("El arte de la buena cocina") en 1662.
 Eric Matthew Stefani (1967), cantante de música pop, compositor y escritor.
 Francesco Stefani (1971), deportista italiano.
 Giorgio De Stefani (1904-1992), jugador de tenis y dirigente deportivo italiano.
 Graciela Stéfani (1960), actriz, cantante, y docente argentina.
 Gwen Renée Stefani (1969), cantante estadounidense.
 Anexo:Discografía de Gwen Stefani
 Anexo:Giras musicales de Gwen Stefani
 Anexo:Premios de Gwen Stefani
 Luca Stefani (1987), deportista italiano que compitió en patinaje de velocidad sobre hielo.
 Stefani Flores (2001), modelo y comerciante venezolana.
 Stefani Joanne Angelina Germanotta, "Lady Gaga" (1986), cantante y actriz estadounidense.
 Stefani Kiriakova (2001), deportista búlgara que compite en gimnasia rítmica.
 Stefani Morgan (1985), actriz porno estadounidense.
 Stefani Stoeva (1995), deportista búlgara que compite en bádminton.
 Thelma Stefani (1948-1986), actriz, bailarina y vedette argentina.